Василий Евсеевич Корнев — государственный деятель Казахстана, глава и первый аким города Костанай.

Биография 
4 июля 1941 года в посёлке Васильевка Восточно-Казахстанской области.

В 1958 году в Семипалатинске окончил техническое училище. В 1996 году окончил Академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Почётный гражданин городов Рудный и Костанай.

Трудовая деятельность:

Примечание 

Акимы Костаная
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Вторые секретари городских комитетов КП Казахстана
Первые секретари городских комитетов КП Казахстана
Председатели городских исполкомов Казахской ССР